Антоніо Бандерас Хосе Антоніо Домінгес Бандера (ісп. José Antonio Domínguez Bandera, нар. 10 серпня 1960, Малага, Іспанія), сценічний псевдонім Антоніо Бандерас (Antonio Banderas), — перший іспанський актор, який був номінований на Золотий Глобус.
 Позивний Бандерас, «Позивни́й „Банде́рас“» — український військовий детективний фільм режисера Зази Буадзе.